

Medidas castellanas de longitud

Medidas castellanas de superficie

Medidas castellanas de peso

Medidas castellanas de capacidad áridos

Medidas de capacidad para vinos

Medidas locales de toda España en 1886

Medidas de las Islas Canarias (1886)

Referencias

Véase también 
 Longitud
 Medidas y pesos en la Antigua Roma
 Unidades de longitud
 Unidades de longitud históricas
 Unidades de longitud romanas
Unidades de medida de la antigua Grecia

Enlaces externos
 Pesos y medidas en el Virreinato del Río de la Plata
Real Orden de 9 de diciembre de 1852, por la que se determinan las tablas de correspondencia recíproca entre las pesas y medidas métricas y las actualmente en uso (Diccionario jurídico-administrativo. Madrid, 1858)  (Centro Español de Metrología)
Antiguas medidas (Villa de Alcazarén)

 
 
Ciencia y tecnología de España
Unidades de medida habituales